Ива́н Васи́льевич Бо́чков (17 сентября 1915 года — 4 апреля 1943 года) — лётчик-ас, Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Одержал более двадцати воздушных побед, за свою доблесть был награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени и Отечественной войны I степени, а также медалью «За отвагу».

Биография 
Родился 17 сентября 1915 года в деревне Филиппково (ныне — Барятинского района Калужской области) в крестьянской семье.

Получив неполное среднее образование, в 1928 году, приехал в Москву, где жил его старший брат, и стал работать землекопом. Затем окончил курсы шофёров и начал работать на заводе «Калибр», одновременно оканчивая обучение в аэроклубе. В 1937 году призван в ряды Красной армии. В 1939 году окончил Борисоглебское военное авиационное училище имени В. П. Чкалова, куда был направлен на учёбу.

Участвовал в советско-финской войне и за проявленную отвагу был награждён медалью.

На момент начала Великой Отечественной войны имел звание старшего лейтенанта, к февралю 1943 года был капитаном и начальником воздушно-стрелковой службы 19-го гвардейского истребительного авиационного полка, входившего в состав 7-й воздушной армии Карельского фронта.

Всего во время войны Бочков совершил 327 боевых вылетов, участвовал в 53 воздушных боях, лично сбил 7 и в составе группы 15 самолётов противника. Героические победы принесли известность лётчику — в шутку говорили, что враги поставили Бочкова в затруднительное положение, не оставив на его самолёте места для звёзд, обозначающих количество сбитых машин. Газета «Боевая вахта» даже призывала: «Лётчик! Будь таким же стойким, умелым и храбрым в бою, как гвардии капитан Иван Бочков!», но уже после гибели аса.

4 апреля 1943 года Иван Бочков и Павел Кутахов поднялись в небо по сигналу боевой тревоги. Бочков разбил строй вражеских самолётов, но заметил, что самолёт Кутахова оказался атакован, и поспешил на помощь. Жизнь боевого товарища была сохранена, но сам Бочков погиб. Он был захоронен в  на станции Шонгуй (Кольский район Мурманской области).

Сослуживцы Бочкова написали письмо его матери:

1 мая 1943 года Ивану Васильевичу Бочкову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Память о герое 

 В честь Ивана Бочкова названы улицы в Москве, Мурманске и на станции Шонгуй.
 В посёлке Килпъявр, в котором базировался 19-й авиационный полк, и на улице Бочкова в Мурманске установлены мемориальные доски.
 Именем аса также назван головной траулер флота «Мурманрыбпрома».
 В саду завода «Калибр», где начинал работать Иван Васильевич, стоит его бюст.
 На территории бывшей советской авиабазы Пютниц (Германия) стоит барельеф Ивана Бочкова.

Литература 
 Бескоровайный А. И. В небе Севера. — М.: ДОСААФ, 1986.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Барятинском районе
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Кольском районе